

Belgique 
 Rue des Halles à Bruxelles

France 
 Rue des Halles à Nancy
 Rue des Halles à Nantes
 Rue des Halles à Paris
 L'ancienne rue des Halles à Paris

Halles